Торго́ва пала́тка (або торговий намет) — каркасно-тентова конструкція, яка використовується для торгівлі на вулиці, ведення агітаціі або для проведення рекламних кампаній.

Конструкція 

Торговий намет складається з каркаса та тенту. 

Найчастіше каркас виготовляється зі сталевих труб. В розібраному вигляді торговий намет легко вміщується в легкову автівку. Зібрати каркас торгової палатки може одна людина за 5-10 хвилин.

Найпопулярніши розміри торгових наметів в Україні - 1,5×1,5, 2×2, 2,5×2, 3×2 метри.

Тенти торгових палаток найчастіши виготовляются з наступних видів тканини: Оксфорд, Гала, Монако та ПВХ.

Тканина «Оксфорд» найлегша та найдешевша, тому найчастіше використовується при виготовлені тентів для торгових палаток. Також ця тканина чудово підходить для широкоформатного друку. Завдяки якому, можна друкувати логотипи компаній, гасла політичних партій та яскраві малюнки товару.

Посилання 

 Більше інформації про торгові палатки

Торгівля
Малі архітектурні форми